Independencia del Perú puede referirse a los siguientes artículos:

Historia 
 Independencia del Perú, proceso histórico de la creación de la nación peruana.
 Declaración de Independencia del Perú, o acta de independencia; documento de la separación total de Perú y la corona española.

Fiestas 
 Fiestas Patrias de Perú, o día de la independencia, celebración anual en el Perú donde se conmemora la independencia.
 Gran Parada Militar del Perú, desfile diario para mostrar el poderío de las fuerzas armadas, policía nacional y agentes de seguridad.